Antony Nicholas Allott (1924-2002) ;
 Geoff Allott (1971-) ;
 Gordon L. Allott (1907-1989), homme politique americain ;
 Kenneth Allott (1912-1973), poète anglais ;
 Mark Allott (1977-), footballeur anglais ;
 Miriam Allott (1920-2010) ;
 Molly Allott (1918-2013), officier de la Royal Air Force ;
 Nick Allott (1954-), producteur de thêatre anglais ;
 Paul Allott (1956-) ;
 Robert Allott, auteur et poète anglais ;
 Tommy Allott (1908-1975), motard anglais ;
 William Dixon Allott (1817-1892), maire d'Adelaide.